Веларде има више значења:

 Веларде
 Веларде (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Веларде (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику